Max Dätwyler ist der Name folgender Personen:
 Max Dätwyler (Unternehmer) (1929–2020), Schweizer Unternehmer und Mäzen

Siehe auch:
 Max Daetwyler (1886–1976), Schweizer Pazifist